Болеслав Куявский () или Болеслав Мешкович () (1159 – 13 сентября 1195) — князь Куявский (1186/1194–1195).

Биография 
Болеслав был третьим по старшинству сыном князя Великопольского Мешко III Старого, но при этом старшим сыном от его второй жены Евдокии Киевской. С момента рождения он считался преемником отца в Великопольском княжества, особенно после того, как Мешко III в 1173 году стал князем-принцепсом Польши после смерти его старшего брата Болеслава IV Кудрявого в соответствии с закреплённым в завещании Болеслава Кривоустого принципом лествичного права. 

В 1177 году авторитарное правление Мешко III вызвало восстание малопольской знати во главе с его младшим братом Казимиром II; на их сторону встал и старший сын Мешко III от первого брака с Елизаветой Венгерской Одон, который был недоволен тем, что его обошли в вопросах наследства. 
Восстание стало полной неожиданностью для Мешко III, который продержался в Великой Польше до 1179 года, когда потерпел окончательное поражение и был вынужден бежать вместе с Болеславом и его младшими братьями Мешко и Владиславом, а Одон стал править в Великопольском княжестве.

В 1181 году Мешко III вернулся в Польшу. Заручившись помощью своего зятя Богуслава I Померанского, ему удалось завоевать восточные великопольские земли Гнезно и Калиш, которые в то время входили в состав Сеньориального удела. Вскоре после этого Мешко III также удалось вернуть западную часть Великой Польши (Познанское княжество), а Одон был оттеснен на земли к югу от реки Обра. 

В 1184 году Мешко III убедил своего бездетного племянника Лешека Мазовецкого завещать ему свои владения. Однако в 1185 году, за год до своей смерти, Лешек изменил завещание и назначил своим преемником другого дядю, князя-принцепса Казимира II Справедливого, возможно, в результате самоуправных действий Мешко. На этот раз Мешко действовал быстро, и после смерти Лешека в 1186 году он захватил область Куявия и присоединил ее к своему княжеству. Вскоре после этого он передал Куявию своему сыну Болеславу (некоторые историки утверждают, что Болеслав получил Куявию только в 1194 году после смерти Казимира II Справедливого).

В 1191 году Мешко III, воспользовавшись отсутствием Казимира II Справедливого (который был вовлечен в междоусобные споры князей Киевской Руси), захватил Краков. Затем по неизвестным причинам он не стал лично управлять столицей, а отбыл в Великую Польшу, назначив своим наместником Болеслава (хотя некоторые источники полагали, что наместником Кракова был назначен брат Болеслава,  Мешко Младший). Правление Болеслава в Кракове было не слишком долгим, потому что вскоре Казимир II Справедливый восстановил свою власть над столицей и заключил в тюрьму своего племянника. При этом князь-принцепс поступил великодушно и отослал Болеслава к отцу.

5 мая 1194 года неожиданно скончался Казимир II Справедливый, и притязания Мешко на Малую Польшу возродились. Но местная знать предпочла видеть на троне несовершеннолетних сыновей Казимира, Лешека Белого и Конрада. На стороне Казимировичей выступил их двоюродный брат, волынский князь Роман Мстиславич (сын сестры Мешко и Казимира, Агнешки). 13 сентября 1195 года Роман Мстиславич сражался на стороне Казимировичей в жестокой и кровопролитной битве на реке Мозгаве, где были серьёзно ранены оба главных противника, Роман и Мешко, а Болеслав Куявский был убит. Сражение не принесло решающего успеха ни одной из сторон, однако помощь Романа всё-таки помогла Казимировичам избежать разгрома и отразить притязания дяди на Краков. После битвы Мешко отступил в Калиш, не дождавшись прихода своих силезских союзников Мешко Плясоногого и Ярослава Опольского. Так как потомков мужского пола у Болеслава не было, Мешко III забрал Куявию себе.

Брак  и дети 
Болеслав Куявский был женат на Доброславе, которая скорее всего была дочерью поморского князя Богуслава I от первого брака. У них было двое или трое детей:
 Евдоксия (?—1270), вышла замуж за шверинского графа Генриха
 Верхуслава? (?—1212), стала монахиней в Стшельно
 дочь (до 1196—1256), вышла замуж за Яксу Гюцковского

</center>

Примечания 

Великопольские Пясты